Комбинация () — футбольная лига Англии в 1888—1911 годах. Впервые лига была образована в 1888 году для команд из Северной Англии и Мидлендса, но сезон не был завершён. Во второй раз лига образовалась в сезоне 1889/90 и была расформирована в 1911 году. В этой лиге участвовали команды из северо-западной Англии, а позднее и из Уэльса.

Первое создание 
Первая Комбинация была основана в 1888 году, то есть в год основания Футбольной лиги. Она состояла из 20 команд, хотя впоследствии оказалось, что это слишком большое число, чтобы организовать игры между всеми клубами. Вместо этого каждый клуб должен был играть с восемью другими дома и на выезде, в общей сложности проводя по 16 матчей в сезоне. Однако в отличие от Футбольной лиги Комбинация управлялась не централизованно, а отдельными клубами. В итоге получится хаос, поскольку не было ясно, играли ли команды между собой, или это были только товарищеские матчи. Много туров не состоялось, и сезон Комбинации был завершён в апреле 1889 года.

В турнире принимали участие такие клубы как «Ньютон Хит», «Гримсби Таун», «Линкольн Сити», «Берзлем Порт Вейл», «Кру Александра», «Бутл», «Смолл Хит» и «Блэкберн Олимпик».

Второе создание 
Клубы-основатели:
 Бертон Свифтс
 Гортон Вилла
 Дентон
 Дерби Сант-Лукс
 Лик
 Маклсфилд Таун
 Нортвич Виктория
 Рексем
 Стаффорд Кантри
 Уиттон
 Честер Сити
 Хайд

Пять из команд из числа основателей лиги в будущем вступили в Футбольную лигу. Постепенно лига развивалась, в ней появились валлийские команды, а также резервные команды крупных клубов, например, «Эвертона». Ко времени расформирования в 1911 году в лиге уже не было ни одного из клубов-основателей (присутствовала только резервная команда «Рексема»).

Чемпионы

Примечания 

Футбол в Англии